Sedlmeyer ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Namensträger 
 Elsa Sedlmeyer (1867–1946), deutsche Schauspielerin
 Julius Sedlmeyer (1889–nach 1953), deutscher Pharmazeut, Lebensmittelchemiker und Konservator
 Karl Adalbert Sedlmeyer (1903–1988), deutscher Geograf und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Sedlmaier
 Sedlmair
 Sedlmayer
 Sedlmayr
 Sedlmeier
 Sedlmeir
 Sedelmaier
 Sedelmayer
 Sedelmeier
 Sedelmeyer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname